Ropa (gemeente)
 Ropa (Klein-Polen)